Моймента (Виньяйш) — район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Моймента (Синфайнш) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Моймента (Терраш-ди-Бору) — район в Португалии, входит в округ Брага.

См. также 
 Моймента-да-Бейра
 Моймента-да-Бейра (район)
 Моймента-ди-Масейра-Дан
 Моймента-да-Серра
 Мойментинья